

Знаменське сільське поселення — сільське поселення, Медведевський район, Марій Ел
 Знаменське сільське поселення — сільське поселення, Нерчинський район, Забайкальський край
 Знаменське сільське поселення — сільське поселення, Троїцько-Печорський район, Республіка Комі